La stazione di San Nicola Varco di Eboli è un posto di movimento sulla linea Battipaglia - Reggio Calabria.

Strutture e impianti 
La stazione dispone di 2 binari.

Stazioni ferroviarie della provincia di Salerno